L'expression Empire Awards 2006 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2006
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2007 et honora des films sortis en 2006 aux États-Unis